Byte  ima več pomenov:

 byte – enota za merjenje količine podatkov
 Byte – nekdanja ameriška računalniška revija